

Patronyme 

 Félicien de Baroncelli (1810-1868), dramaturge français.
 Folco de Baroncelli (1869-1943), écrivain et manadier français, petit-neveu du précédent ;
 Jacques de Baroncelli (1881-1951), cinéaste français, frère du précédent ;
 Jean de Baroncelli (1914-1998), critique cinématographique et écrivain français, fils du précédent.

Voir aussi 
 La chapelle Baroncelli, chapelle de Florence.